Минулорічна чемпіонка Даяна Ястремська знялася перед початком турніру.

Титул виграла Магда Лінетт, здолавши в фіналі  Леоні Кюнг  6–3, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Thailand Open
Hua Hin Championships
2020 у таїландському спорті